Влади́мир Яце́нко:
 Яценко, Владимир Валериевич (род. 1962) — украинский писатель-фантаст.
 Яценко, Владимир Викторович (род. 1977) — украинский кинопродюсер.
 Яценко, Владимир Михайлович (род. 1951) — украинский политик.
 Яценко, Владимир Панфилович (1892—1964) — советский авиаконструктор.